Seznam občin departmaja Haut-Rhin zajema 377 občin.

 (CAC) Communauté d'agglomération Colmar, ustanovljena leta 2004.
 (CAM) Communauté d'agglomération Mulhouse Sud Alsace, ustanovljena leta 2001.

Haut-Rhin